Knötel ist  der Familienname folgender Personen:

 Herbert Knötel „Knötel d. J.“ (1893–1963), deutscher Heereskundler; Sohn von Richard Knötel
 Paul Knötel (1858–1934), deutscher Philologe und Landeshistoriker in Schlesien
 Richard Knötel „Knötel d. Ä.“ (1857–1914), deutscher Maler; Vater von Herbert Knötel